HafenCity Universität (Hamburg), een universiteit in Hamburg
HafenCity Universität (metrostation), een station van de Hamburgse metro